Álora – hiszpańskie miasto w prowincji Malaga
 Álora – stacja kolejowa w mieście Álora

Zobacz też 
 Alora